Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukamulya (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukamulya (Pugung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukamulya (Caringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamulya (Cugenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamulya (Cikadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamulya (Cikembar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamulya (Garawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukamulya (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamulya (Singajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamulya (Rumpin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamulya (Sukaresmi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamulya (Warungkondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamulya (Lempuing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukamulya (Sumber Harta), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukamulya (Tuah Negeri), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Mulya, doorverwijspagina